

Niemcy 
 Missen – dzielnica Vetschau/Spreewald
 Missen – dzielnica gminy Ellerhoop w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Pinneberg
 Missen-Wilhams – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Oberallgäu